Grundträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grundträsktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (15,7 ha)
Östra Grundträsktjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (10,3 ha)
Grundträsktjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (16,1 ha)
Grundträsktjärnarna, sjö i Malå kommun, 
Grundträsktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn